Nordsjælland Cobras var en dansk ishockeyklub fra Rungsted / Hørsholm, som spillede i den bedste danske række, Superisligaen. Den var eliteafdeling for amatørklubben Rungsted Ishockey Klub. Klubben har vundet det danske mesterskab 3 gange, i 1955, 1963 og senest i 2002. Gunnar Leidborg var træner og Dag Wenström var assistenttræner.

Spillertrup (2008-09) 

 – A

 – C

 – A

Ishockeyklubber i Danmark
Cobras